El nombre de Juan de Luna puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Juan de Luna y Pimentel (1435-1456). Noble castellano e hijo del condestable Álvaro de Luna. Fue conde de San Esteban de Gormaz y de Alcozar.
 Juan de Luna (m. 1645). Escritor y profesor de lengua español del Siglo de Oro.
 Juan de Luna Vega (fallecido en el siglo XVII). Médico, escritor y catedrático español del Siglo de Oro.
Juan de Luna (picador) (). Picador español.